Die Berliner Fußballmeisterschaft des VBB 1905/06 war die neunte unter dem Verband Berliner Ballspielvereine ausgetragene Berliner Fußballmeisterschaft. Die diesjährige Meisterschaft wurde erneut in einer Gruppe mit acht Teilnehmern ausgespielt. Der BFC Hertha 92 setzte sich mit einem Punkt Vorsprung vor dem BFC Preußen durch und wurde zum ersten Mal Berliner Fußballmeister des VBB. Mit diesem Sieg qualifizierte sich Hertha für die deutsche Fußballmeisterschaft 1905/06. Nach einem 7:0-Sieg im Viertelfinale gegen den SC Schlesien Breslau erreichten die Herthaner das Halbfinale, bei dem sie gegen den späteren Gewinner der diesjährigen Fußballmeisterschaft, den VfB Leipzig, mit 2:3 verloren. Auch der BTuFC Union 1892 war als Titelverteidiger für die diesjährige deutsche Fußballmeisterschaft qualifiziert. Durch einen 3:1-Sieg über den FC Victoria Hamburg erreichte Union ebenfalls das Halbfinale, schied dort jedoch gegen den 1. FC Pforzheim mit 0:4 aus.

Der SC Minerva 93 und der SC Corso 99 stiegen in die 2. Klasse ab, im Gegenzug gelang dem Berliner BC 03 der direkte Wiederaufstieg. Der BTuFC Helgoland 1897 stieg als Zweitplatzierter der 2. Klasse ebenfalls auf.

Abschlusstabelle 

|}

2. Klasse 

|}

Quellen 
 
 
 Berliner Fußballmeisterschaft 1905/06 bei http://www.claudionicoletti.eu
 2. Klasse des VBB 1905/06 bei http://www.fussball-historie.de

1904
Fußballsaison 1905/06